Ашот Петросян:
* Петросян, Ашот Везирович (1930—1998) — армянский советский математик.
 Петросян, Ашот Григорьевич (1949—2020) — советский и российский врач, публицист.
 Петросян, Ашот — армянский писатель.
 Петросян, Ашот (род. 1967) — армянский футболист.

См. также 
 Петросянц, Ашот Иванович